De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 1999 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 23 mei 1999 op het Circuit Paul Ricard nabij Le Castellet, Frankrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc
Franco Battaini kreeg vijf seconden straftijd omdat hij een andere coureur inhaalde terwijl er gele vlaggen werden gezwaaid.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1999
Frankrijk
Sport in Le Castellet
Sportevenement in Provence-Alpes-Côte d'Azur